«Дельфин и русалка» — альбом Наташи Королёвой и Игоря Николаева. Вышел в 1992 году.

Заглавная песня с этого альбома была очень популярна — возглавила хит-парады ряда печатных изданий, и по ней Николаева и Королёву стали в народе называть дельфином и русалкой.

В 1994 году альбому была присуждена премия «Овация» в категории «Пластинка».

Список композиций 
Музыка и слова, аранжировка, клавишные, компьютер: Игорь Николаев.

Примечания 

 
 

Альбомы 1992 года
Альбомы на русском языке
Альбомы России
Наташа Королёва
Игорь Николаев